Kammu kan syfta på:

 Kammu (språk) – ett till språkfamiljen mon-khmerspråk (undergrupp till austroasiatiska språk) hörande språk i Laos, Kina, Myanmar, Thailand och Vietnam
 Kammu (kejsare) – en historisk kejsare av Japan